Alain Demurger (né en 1939), médiéviste français
 Didier Demurger, acteur de cinéma (au moins dans le film La Queue de la comète)
 Jonathan Demurger (né en 1988), acteur de cinéma français
 Pascal Demurger (né en 1964), directeur général du groupe MAIF
 Patrick Demurger, acteur de cinéma (au moins dans le film La Queue de la comète)

Références